Luba kan syfta på följande:
Luba (folkslag)

Geografi

Benin 

 Lougba, ort,

Ekvatorialguinea 

 Luba (stad), Provincia de Bioko Sur,

Filippinerna 

 Luba (Abra), kommun, Kordiljärernas administrativa region,